Натуральне число 1738
 1738 рік до нашої ери
 1738 рік нашої ери